ondertiteling
bijtitel van een boek (zie Boektitel) of ander werk